Абылайха́н Жузба́й (: 18 ноября 1993, Казахстан) — казахстанский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU

Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту